Saudi Telecom Company (Kurzform häufig STC; ) ist ein 1998 gegründetes saudi-arabisches Telekommunikationsunternehmen. Saudi Telecom bietet hauptsächlich Dienstleistungen im Bereich Mobil- und Festnetztelefonie, Internetzugang und -dienste sowie eCommerce an. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen Umsätze von 63,4 Mrd. Saudi-Riyal (etwa 15 Mrd. Euro).

Einzelnachweise 

Unternehmen (Riad)
Telekommunikationsunternehmen
Gegründet 1998